El término mosquerito menor puede referirse a:

 Un nombre común de la especie de ave Zimmerius parvus.
 Un nombre común de la especie de ave Empidonax minimus.